Douglas A. Anderson (1959), schrijver en redacteur
 Douglas Anderson (schrijver), hoofdschrijver van de televisieserie Guiding Light
 Doug Anderson (strijder) (1982), Amerikaanse televisiepersoonlijkheid
 Doug Anderson (ijshockey) (1927-1997), Canadees ijshockeyspeler
 Doug Anderson (journalist), Australisch journalist
 Doug Anderson (zanger) (1975), Amerikaans gospelzanger
 Douglas Anderson (burgemeester), de burgemeester van Dayton (Minnesota)
 Doug Anderson (dichter) (1943)

Zie ook 
 Douglas Anderson School of the Arts (Douglas Anderson School voor de Kunsten), de middelbare school in Jacksonville, Florida